Miejscowości w USA:
 Norwalk – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Norwalk – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Norwalk – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Norwalk – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Norwalk – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Norwalk (ang. Norwalk Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Norwalk (ang. Norwalk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Norwalk (ang. Norwalk Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron